Włodzimierz Bednarski (1935–2020) – polski aktor
 Włodzimierz Bednarski (ur. 1943) – polski technolog żywności, prof dr hab. inż, członek korespondent PAN
 Włodzimierz Bednarski (ur. 1959) – polski działacz religijny

Przypisy